Breaking Into Society – film del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
Breaking Into Society – film prodotto dalla Santa Barbara Films (1915)
 Breaking Into Society – film del 1916 diretto da Wallace Beery
 Breaking Into Society – film del 1920 prodotto dalla Hall Room Boys Photoplays
 Breaking Into Society – film del 1920 prodotto dalla  Jolly Comedies
 Breaking Into Society – film del 1923 diretto da Hunt Stromberg